Пуанкаре́ () — французская фамилия.

Известные носители:
 Пуанкаре, Анри (1854—1912) — французский математик, физик и теоретик науки.
  (1862—1920) — французский физик.
 Пуанкаре, Раймон (1860—1934) — французский государственный деятель, президент Франции (1913—1920).

См. также 
 Пуанкаре — лунный кратер.